De Gundersenwedstrijd van de grote schans tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 15 februari 2022 in het National Ski Jumping Centre en het National Cross-Country Centre in Zhangjiakou. Regerend olympisch kampioen was de Duitser Johannes Rydzek.

Tijdschema

Uitslag

Schansspringen

Langlaufen

Bronvermelding 
  Uitslagen schansspringen
  Uitslagen langlaufen

Gundersen LH